Die Oblast Sofia () ist eine Verwaltungseinheit im Westen Bulgariens. Sie umschließt von Norden, Osten und Süden die Hauptstadt Sofia, welche auch deren Verwaltungssitz ist. Im Nordwesten grenzt sie an Serbien.

Bevölkerung 
In der Oblast (Bezirk) Sofia leben 238.476 Einwohner auf einer Fläche von 7059 km².

Städte 
Die Daten stammen aus dem Nationalen Statistischen Institut in Bulgarien aus dem Jahr 2020.

Einzelnachweise 

Sofia, Oblast